Территория прямого федерального подчинения — в государствах-федерациях: территория, не входящая ни в один субъект федерации и подчиняющаяся напрямую федерации. Нередко такие территории являются столицами государств или расположены в непосредственной близости к ним. В этом случае они называются столичными территориями или федеральными столичными округами. Статус территории прямого федерального подчинения имеют также и некоторые внешние зависимые территории.

Примеры

Федеральные столичные округа 

  — Австралийская столичная территория
  — Федеральный столичный округ Буэнос-Айрес
  — Федеральный округ Бразилии
  — Столичный округ Каракас
  — Национальная столичная территория Дели
  — Федеральный округ Мехико
  — федеральные территории Путраджая, Куала-Лумпур
  — Федеральная столичная территория Абуджа
  — Столичная территория Исламабад
  — Федеральный округ Колумбия

Прочие территории прямого федерального подчинения 
  — внешние островные территории
  — федеральные владения Венесуэлы
  — союзные территории Андаманы и Никобары, Чандигарх, Дадра и Нагар-Хавели и Даман и Диу, Лакшадвип, Пондичерри
  — федеральная территория Лабуан
  — федеральные территории племён
  — внешние островные территории

См. также 
 Невключённая территория

Ссылки 

Административные единицы
Федерализм